Œil de bœuf est un nom vernaculaire donné à plusieurs espèces de plantes. Ce sont généralement des Asteraceae où le capitule rappelle l'œil de bœuf.

Parmi les espèces nommées ainsi :
 Cota tinctoria, Anthémis des teinturiers
 Buphthalmum salicifolium, la Buphthalme à feuilles de saule
 Leucanthemum vulgare, la Marguerite commune
 diverses Fabaceae lianescentes à grosses graines comme Mucuna sloanei, Mucuna urens, Macropsychanthus macrocarpus, Macropsychanthus megacarpus  ou Dolichos urens L.
 Telekia speciosa

Flore (nom vernaculaire)